

Géographie 
Vosges (département)
Vôge

Patronyme 
Adam Voges (né en 1979), joueur de cricket international australien ;
 (1854–1932), journaliste, zoologiste et écrivain allemand ;
 (1912–1976), médecin et homme politique allemand ;
Mathias Voges (né en 1943), homme politique néerlandais ;
Michael Voges (né en 1952), homme politique allemand ;
 (1861–1911), médecin, bactériologiste et professeur d'université allemand.
Torsten Voges (né en 1961), acteur allemand ;

Autre 
Réaction de Voges-Proskauer, réaction utilisée pour mettre en évidence la voie fermentaire.

Voir aussi